Souto puede referirse a:

En España

provincia de La Coruña 
Souto Calvo (Abegondo), lugar de la parroquia de Cullergondo, concello de Abegondo.
Souto do Val, lugar de la parroquia de Mabegondo, concello de Abegondo.
Souto (Meangos), lugar de la parroquia de Meangos, concello de Abegondo.
Souto (Vions), lugar de la parroquia de Vions, concello de Abegondo.
Souto (Arteijo), lugar de la parroquia de Morás, concello de Arteijo.
Souto Loural, lugar de la parroquia de Viladavil, concello de Arzúa.
Souto (Viladavil), lugar de la parroquia de Viladavil, concello de Arzúa.
Souto (Viñós), lugar de la parroquia de Viñós, concello de Arzúa.
Souto (Andavao), lugar de la parroquia de Andavao, concello de Boimorto.
Souto (Buazo), lugar de la parroquia de Buazo, concello de Boimorto.
Soutonovo (Boiro), lugar de la parroquia de Cespón, concello de Boiro.
Souto (Brión), lugar de la parroquia de Os Ánxeles, concello de Brión.
Soutochán (Cabana de Bergantiños), lugar de la parroquia de Riobó, concello de Cabana de Bergantiños.
Souto (Cambre), lugar de la parroquia de Cela, concello de Cambre.
Souto Grande (Carballo), lugar de la parroquia de Entrecruces, concello de Carballo.
Souto Chao (Cariño), lugar de la parroquia de Sismundi, concello de Cariño.
Souto Figueira, lugar de la parroquia de Sumio, concello de Carral.
Souto Grande (Fene), lugar de la parroquia de Barallobre, concello de Fene.
Souto Vello (Fene), lugar de la parroquia de Limodre, concello de Fene.
Souto da Ribeira, lugar de la parroquia de Maniños, concello de Fene.
Souto (Fene), lugar de la parroquia de Sillobre, concello de Fene.
Souto (Laracha), lugar de la parroquia de Soandres, concello de Laracha.
Soutorredondo (Lousame), lugar de la parroquia de Lesende, concello de Lousame.
Souto (Mesía), lugar de la parroquia de Lanzá, concello de Mesía.
Souto da Vila (Moeche), lugar de la parroquia de San Xurxo de Moeche, concello de Moeche.
Souto (Neda), lugar de la parroquia de Anca, concello de Neda.
Souto (Beán), lugar de la parroquia de Beán, concello de Órdenes.
Souto (Mercurín), lugar de la parroquia de Mercurín, concello de Órdenes.
Souto de Zas, lugar de la parroquia de Pereira, concello de Órdenes.
Soutomor, lugar de la parroquia de Loiba, concello de Ortigueira.
Souto Calvo (Ortigueira), lugar de la parroquia de San Claudio, concello de Ortigueira.
Souto (Paderne), lugar y parroquia del concello de Paderne.
Souto (Rois), lugar de la parroquia de Leroño, concello de Rois.
Souto (Sada), lugar de la parroquia de Carnoedo, concello de Sada.
Souto da Igrexa, lugar de la parroquia de Meirás, concello de Sada.
Souto Vello (Sada), lugar de la parroquia de Mosteirón, concello de Sada.
Souto Calvo (San Saturnino), lugar de la parroquia de Ferreira, concello de San Saturnino.
Souto (Arcediago), lugar de la parroquia de Arcediago, concello de Santiso.
Souto (Beigondo), lugar de la parroquia de Beigondo, concello de Santiso.
Soutochán (Somozas), lugar de la parroquia de Seixas, concello de Somozas.
Souto (A Capela), lugar de la parroquia de A Capela, concello de Toques.
Souto (Villamor), lugar de la parroquia de Villamor, concello de Toques.
Souto de Abaixo (Trazo), lugar de la parroquia de Morlán, concello de Trazo.
Souto de Arriba (Trazo), lugar de la parroquia de Morlán, concello de Trazo.
Soutovello, lugar de la parroquia de Valdoviño, concello de Valdoviño.
Soutocalvo, lugar de la parroquia de Vilarmaior, concello de Villarmayor.

provincia de Lugo 
Souto (Baralla), lugar de la parroquia de San Miguel de Neira de Rei, concello de Baralla.
Souto (Becerreá), lugar de la parroquia de Sevane, concello de Becerreá.
Souto (Bóveda), lugar de la parroquia de Teilán, concello de Bóveda.
Souto de Torres, lugar y parroquia del concello de Castroverde.
Soutomerille, lugar y parroquia del concello de Castroverde.
Souto (Cervantes), lugar de la parroquia de A Ribeira, concello de Cervantes.
Soutolubián, lugar de la parroquia de Fonteita, concello de Corgo.
Souto (Arcos), lugar de la parroquia de Arcos, concello de Chantada.
Souto (Nogueira de Miño), lugar de la parroquia de Nogueira de Miño, concello de Chantada.
Souto (Bruicedo), lugar de la parroquia de Bruicedo, concello de Fonsagrada.
Souto (Cereixido), lugar de la parroquia de Cereixido, concello de Fonsagrada.
Vilasouto, lugar y parroquia del concello de Incio.
Soutorredondo (Jove), lugar de la parroquia de A Rigueira, concello de Jove.
Souto de Ferradal, parroquia del concello de Láncara.
Souto (Souto de Ferradal), lugar de la parroquia de Souto de Ferradal, concello de Láncara.
Souto (Muro), lugar de la parroquia de Muro, concello de Láncara.
Souto Vello (Lorenzana), lugar de la parroquia de San Xurxo de Lourenzá, concello de Lorenzana.
Soutoxuane, lugar de la parroquia de Santa María Maior, concello de Mondoñedo.
Souto Alto, lugar de la parroquia de Xerdiz, concello de Orol.
Souto Chao (Orol), lugar de la parroquia de Xerdiz, concello de Orol.
Souto (Atán), lugar de la parroquia de Atán, concello de Pantón.
Souto (Deade), lugar de la parroquia de Deade, concello de Pantón.
Souto (Toiriz), lugar de la parroquia de Toiriz, concello de Pantón.
Souto de Xelo, lugar de la parroquia de Toiriz, concello de Pantón.
Souto de Mogos, lugar de la parroquia de Conforto, concello de Puente Nuevo.
Soutordei, lugar y parroquia del concello de Ribas de Sil.
Souto (Ribas de Sil), lugar de la parroquia de Soutordei, concello de Ribas de Sil.
Soutomango, lugar de la parroquia de A Cova, concello de Saviñao.
Souto Novo, lugar de la parroquia de Anllo, concello de Sober.

provincia de Orense 
Souto (Amoeiro), lugar de la parroquia de Amoeiro, concello de Amoeiro.
Soutomanco, lugar de la parroquia de Trasalba, concello de Amoeiro.
Soutomel, lugar y parroquia del concello de La Bola.
Souto (O Barón), lugar de la parroquia de O Barón, concello de Carballiño.
Souto (A Piteira), lugar de la parroquia de A Piteira, concello de Carballiño.
Souto (Macendo), lugar de la parroquia de Macendo, concello de Castrelo de Miño.
Souto (Ponte Castrelo), lugar de la parroquia de Ponte Castrelo, concello de Castrelo de Miño.
Souto (Coles), lugar de la parroquia de Melias, concello de Coles.
Aldea de Souto, lugar de la parroquia de Refoxos, concello de Cortegada.
Souto do Bispo, lugar de la parroquia de O Pao, concello de Gomesende.
Souto (Lobera), lugar de la parroquia de Monte Longo, concello de Lobera.
Souto (Merca), lugar de la parroquia de Proente, concello de Merca.
Souto de Limia, parroquia del concello de Muíños.
Souto do Chao, lugar de la parroquia de A Carballeira, concello de Nogueira de Ramuín.
Souto (Nogueira de Ramuín), lugar de la parroquia de Loña do Monte, concello de Nogueira de Ramuín.
Souto de Rei, lugar de la parroquia de Cudeiro, concello de Orense.
Souto (Padrenda), lugar de la parroquia de Desteriz, concello de Padrenda.
Souto (Quintela de Leirado), lugar de la parroquia de Redemuíños, concello de Quintela de Leirado.
Souto (Rubiás), lugar de la parroquia de Rubiás, concello de Ramiranes.
Souto (Santo André de Penosiños), lugar de la parroquia de Santo André de Penosiños, concello de Ramiranes.
Souto (Salamonde), lugar de la parroquia de Salamonde, concello de San Amaro.
Souto (Varón), lugar de la parroquia de Varón, concello de San Amaro.
Souto Bravo, lugar de la parroquia de Rante, concello de San Ciprián de Viñas.
Soutopenedo, lugar y parroquia del concello de San Ciprián de Viñas.
Souto (San Cristóbal de Cea), lugar y parroquia del concello de San Cristóbal de Cea.
Soutomaior (Taboadela), parroquia del concello de Taboadela.
Pazos de Soutomaior, lugar de la parroquia de Soutomaior, concello de Taboadela.
Souto (Villamarín), lugar de la parroquia de Boimorto, concello de Villamarín.
Soutochao, lugar y parroquia del concello de Villardevós.
Soutocovo, lugar de la parroquia de Terroso, concello de Villardevós.
Soutogrande, lugar de la parroquia de Sabuguido, concello de Villarino de Conso.

Asturias 
Souto (Asturias), lugar de la parroquia de Santa Eulalia de Oscos, concejo de Santa Eulalia de Oscos.
Soutón, lugar de la parroquia de Santa Eulalia de Oscos, concejo de Santa Eulalia de Oscos.

provincia de Pontevedra 
Souto (Covelo), lugar de la parroquia de Maceira, concello de Covelo.
Souto (La Estrada), lugar y parroquia del concello de La Estrada.
Souto (San Miguel de Barcala), lugar de la parroquia de San Miguel de Barcala, concello de La Estrada.
Souto (Lalín), lugar de la parroquia de Losón, concello de Lalín.
Souto (Mondariz), lugar de la parroquia de Vilar, concello de Mondariz.
Souto (Las Nieves), lugar de la parroquia de San Pedro de Batalláns, concello de Las Nieves.
Souto (Puenteareas), lugar de la parroquia de San Lourenzo de Oliveira, concello de Puenteareas.
Soutonovo (Pontevedra), lugar de la parroquia de Campañó, concello de Pontevedra.
Souto (Portas), lugar de la parroquia de Portas, concello de Portas.
Souto de Poio, lugar de la parroquia de Portas, concello de Portas.
Souto Nogueira, lugar de la parroquia de Parada, concello de Silleda.

En Portugal 
 Souto (Abrantes), freguesia portuguesa del municipio de Abrantes, distrito de Santarém.
 Souto (Arcos de Valdevez), freguesia portuguesa del municipio de Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo.
 Souto (Penedono), freguesia portuguesa del municipio de Penedono, distrito de Viseu.
 Souto (Sabugal), freguesia portuguesa del municipio do Sabugal, distrito de Guarda.
 Souto (Santa Maria da Feira), freguesia portuguesa del municipio de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro.
 Souto (Terras de Bouro), freguesia portuguesa del municipio de Terras de Bouro, distrito de Braga.
 Santa Maria de Souto, freguesia portuguesa del municipio de Guimarães, distrito de Braga.
 São Salvador de Souto, freguesia portuguesa del municipio de Guimarães, distrito de Braga.
 Souto da Carpalhosa, freguesia portuguesa del municipio de Leiría, distrito de Leiría.
 Souto da Casa, freguesia portuguesa del municipio de Fundão, distrito de Castelo Branco.
 Souto da Velha, freguesia portuguesa del municipio de Torre de Moncorvo, distrito de Braganza.
 Souto de Aguiar da Beira, freguesia portuguesa del municipio de Aguiar da Beira, distrito de Aguiar da Beira.
 Souto de Lafões, freguesia portuguesa del municipio de Oliveira de Frades, distrito de Viseu.
 Souto Maior (Sabrosa), freguesia portuguesa del municipio de Sabrosa, distrito de Vila Real.
 Souto Maior (Trancoso), freguesia portuguesa del municipio de Trancoso, distrito de Guarda.